Rodney Heath ha battuto in finale Arthur Curtis 4–6, 6–3, 6–4, 6–4.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australasian Championships 1905